Grogarnsberget kan syfta på:

 Grogarnsberget (naturreservat) – ett naturreservat i Gotlands kommun i Gotlands län
 Grogarnsberget (fornborg) – en fornborg är belägen vid Hallsbo i Gotlands kommun